Тантојукита има више значења:

 Тантојукита (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тантојукита (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тантојукита (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику